El Torneig de Houston 2011, conegut oficialment com a U.S. Men's Clay Court Championships 2011, és una competició tennística disputada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 43a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 10 d'abril del 2011 al River Oaks Country Club de Houston, Texas, Estats Units.

L'estatunidenc Ryan Sweeting va guanyar el primer títol de la seva trajectòria, mentre la parella formada pels germans Bob i Mike Bryan van guanyar el segon de l'any i el quart a Houston.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011